George England ist der Name folgender Personen:

* George England (Lokomotivbauer) (1811–1878), englischer Lokomotivbauer
 George England (Orgelbauer) (vor 1740–1788), englischer Orgelbauer
 George Allan England (1877–1936), US-amerikanischer Schriftsteller
 George Pike England (1765–1816), englischer Orgelbauer